Mon curé chez les pauvres est un roman de Clément Vautel paru en 1925. Il a fait l'objet de deux adaptations cinématographiques :

 1925 : Mon curé chez les pauvres, film français muet réalisé par Donatien ;
 1958 : Mon curé chez les pauvres, film français réalisé par Henri Diamant-Berger.